Suxdorf bezeichnet:
Suxdorf (Zeitz), einen Ortsteil von Zeitz-Würchwitz in Sachsen-Anhalt
Suxdorf (Grömitz), einen Ortsteil von Grömitz im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
Philippa Suxdorf (* 1971), deutsche Hockeyspielerin